Ягелло — имя.
 Ягелло — польская транскрипция имени Ягайло (1350/1362 — 1434), князя витебского, великого князя литовского, короля польского Владислава II Яге́лло, основателя династии Ягеллонов.

Ягелло — фамилия.
 Известные представители:
 Ягелло, Владимир Люцианович (1887—1915) — русский военный лётчик.
 Ягелло, Евгений Иосифович (1873—1947) — токарь, депутат Государственной думы Российской империи IV созыва от Варшавской губернии.
 Ягелло, Иван Дионисиевич (1865—1942) — русский военный востоковед, лингвист и педагог, полковник.